Преси-су-Тиль () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 2899 человек.

Код INSEE кантона — 2127. Всего в кантон Преси-су-Тиль входят 18 коммун, из них главной коммуной является Преси-су-Тиль.

Коммуны кантона 

 Эзи-су-Тиль — население 213 чел.
 Бьер-ле-Семюр — население 83 чел.
 Бро — население 181 чел.
 Брианни — население 113 чел.
 Кламре — население 175 чел.
 Домпьер-ан-Морван — население 206 чел.
 Фонтанжи — население 151 чел.
 Лакур-д’Арсне — население 129 чел.
 Марсиньи-су-Тиль — население 57 чел.
 Мисри — население 102 чел.
 Монтиньи-Сен-Бартелеми — население 69 чел.
 Нан-су-Тиль — население 181 чел.
 Нуадан — население 88 чел.
 Нормье — население 43 чел.
 Преси-су-Тиль — население 752 чел.
 Руайи — население 34 чел.
 Тост (Кот-д’Ор) — население 117 чел.
 Вик-су-Тиль — население 205 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор